Ни́колас Дэ́вид По́уп (; родился 19 апреля 1992) — английский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии.

Клубная карьера 
Уроженец , Кембриджшир. Поуп посещал школу Кингс в близлежащем городе Или. С детства болел за «Ипсвич Таун», будучи держателем сезонного абонемента клуба, а также тренировался в его детско-юношеской академии до 16-летнего возраста. После ухода из академии «Ипсвича» в 2008 году перешёл в клуб «», дебютировав в основном составе которого в возрасте 16 лет.

В мае 2011 года перешёл в клуб Лиги 1 «Чарльтон Атлетик», подписав с клубом двухлетний контракт. 7 февраля 2012 года Поуп подписал с клубом новый двухлетний контракт. Свой первый матч за «Чарльтон» (и первый в профессиональной карьере) провёл 4 мая 2013 года, выйдя на замену в игре последнего тура Чемпионшипа против «Бристоль Сити». В сентябре 2013 года подписал новый трёхлетний контракт с «Чарльтоном». Главный тренер «Чарльтон Атлетик»  так прокомментировал это событие: «Хороших молодых британских вратарей мало и они редко встречаются. Нам кажется, что [Поуп] именно такой, и он может стать очень хорошим вратарём… Вратари достигают своей лучшей формы с опытом, но он уже демонстрирует признаки настоящего таланта». Летом 2014 года Поуп вновь подписал контракт с клубом, на этот раз сроком на четыре года.

Будучи игроком «Чарльтона», Поуп выступал на правах аренды за клубы «», «Уэллинг Юнайтед», «Кембридж Юнайтед», «Олдершот Таун», «Йорк Сити» и «Бери». В сезоне 2014/15 помог «Бери» выиграть путёвку в Лигу 1, заняв 3-е место в Лиге 2.

19 июля 2016 года Ник Поуп перешёл в клуб «Бернли», обеспечивший себе выход в Премьер-лигу. Он подписал с клубом трёхлетний контракт, сумма трансфера не разглашалась. 10 сентября 2017 года дебютировал в Премьер-лиге, заменив на 36-й минуте получившего травму Тома Хитона в матче против «Кристал Пэлас». 16 сентября дебютировал в стартовом составе «Бернли» в Премьер-лиге, сыграв в матче против «Ливерпуля». Игра завершилась вничью 1:1 (Поуп пропустил гол от Салаха), по её итогам Ник получил высокие оценки от комментаторов и от главного тренера «Бернли» Шона Дайча. 9 октября 2017 года подписал с клубом новый контракт до 2020 года.

Карьера в сборной 
15 марта 2018 года Поуп получил свой первый вызов в национальную сборную Англии.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную 

Итого: сыграно матчей: 2 / сухих: 2 / пропущено голов: 0; победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0. eu-football.info.

Последний матч: 9 октября 2020 года, Товарищеский матч против Уэльса.

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Бернли»
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Харроу Боро»
Игроки ФК «Уэллинг Юнайтед»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»